Суперкубок Німеччини з футболу 1992 — 6-й офіційний розіграш турніру (9-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 11 серпня 1992 року між чемпіоном Німеччини «Штутгартом» та володарем кубка Німеччини «Ганновер 96».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt

Німеччина
1992
1992 у німецькому спорті